Il singolare del torneo di tennis Challeger Casablanca San Ángel 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ramón Delgado che ha battuto in finale Alejandro Falla 6-3, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Juan Mónaco (secondo turno)
 Marcos Daniel (secondo turno)
 Alexander Waske (secondo turno)
 Nicolás Lapentti (quarti di finale)

 Paul Capdeville (secondo turno)
 Răzvan Sabău (quarti di finale)
 Jiří Vaněk (semifinali)
 Dick Norman (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challeger Casablanca San Ángel 2006